Американський штат Вермонт поділяється на 14 округів.

Вермонт